Gambela eller Gambella kan syfta på:

 Gambela Hizboch – en av nio regioner (kililoch) i västra Etiopien
 Gambela Zuria – ett distrikt i Etiopien
 Gambela – regionhuvudstad i Gambela Hizboch
 Gambela Airport –  en flygplats söder om Gambela, Etiopien
 Gambela Wildlife Reserve –  ett viltreservat i Etiopien